Alluvione in Piemonte del 1948
Alluvione del Tanaro del 1994
Alluvione del Piemonte del 2000
Alluvione del Piemonte del 2008
Alluvione del Piemonte del 2016